Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Detroit 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Andrea Jaeger che ha battuto in finale Mima Jaušovec 2–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Andrea Jaeger (campionessa)
 Mima Jaušovec (finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)

 Anne Smith (quarti di finale)
 Mary-Lou Piatek (quarti di finale)
 Leslie Allen (secondo turno)
 Billie Jean King (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Detroit 1982